Лачинов (женская форма Лачинова) — фамилия. Известные носители:

Лачинов 
 
 Лачинов, Лачин Айюбович (род. 1972) — российский журналист, историк, общественный деятель, преподаватель, ректор Санкт-Петербургского (международного) института инновационного развития и права
 Лачинов, Асадулла Сабзиевич (род. 1986) — российский и белорусский борец вольного стиля, Мастер спорта России.
 Лачинов, Владимир Павлович (1865—1929) — филолог, переводчик, драматический артист, теоретик театрального искусства, театральный критик.
 Лачинов, Дмитрий Александрович (1842—1902) — русский физик, электротехник, метеоролог и климатолог, изобретатель, педагог и популяризатор науки.
 Лачинов, Евдоким Емельянович (1799—1875) — русский офицер, декабрист, участник русско-персидской, русско-турецкой и Кавказской войн, топограф, этнограф и литератор.
 Лачинов, Михаил Фёдорович (1868—1914) — член IV Государственной Думы от Тамбовской губернии, священник.
 
 
 Лачинов, Пётр Андрианович (1792—1855) — губернатор Олонецкой губернии.

Лачинова 
 Лачинова, Анна Александровна (1833—1914) — русская писательница, публиковавшаяся под псевдонимами П. Летнев (совместно с сестрой Прасковьей), Ближнев, А. Вольский.
 Лачинова, Екатерина Петровна (урождённая Шелашникова; 1810?—1896) — русская писательница, автор романа «Проделки на Кавказе», опубликованного под псевдонимом Е. Хамар-Дабанов.
 Лачинова, Прасковья Александровна (1829—1892) — русская писательница, переводчица. Печаталась под псевдонимами П. Летнев (совместно с сестрой Анной), П. Лучинов.

Литературные персонажи 
 Лачинов — герой повести Н. Г. Чернышевского «История одной девушки».
 Лачиновы Александр и Николай — герои романа Бориса Пильняка «Двойники». Лачинов Борис — герой его же повести «Заволочье».

См. также 
 Лачиновы — о дворянском роде
 Лачиново — название нескольких населённых пунктов в России

Примечания